Транснадёжность — четвёртый студийный альбом советского музыкального ансамбля «Звуки Му», выпущенный в 1991 году. Это был последний альбом «Звуков Му», записанный в «золотом составе» группы: Пётр Мамонов, Алексей Бортничук, Александр Липницкий, Павел Хотин и Алексей Павлов. После записи альбома «Транснадёжность» «Звуки Му» официально распалась и перестала существовать как группа (до 1993 года).

Весь альбом целиком и полностью был выдержан в минорной психоделической тональности, нередко сопровождаемой какофоническим звучанием в песнях и неординарностью текстов Петра Мамонова. Считается, по мнению критиков и поклонников, «самым психоделическим альбомом Звуков Му».

Основой последнего альбома послужили песни, написанные группой «Звуки Му» в 1987—1989 годы, которые участники группы «обработали» в 1989—1990 годах. В альбоме так же присутствуют песни, написанные в период создания альбома «Простые вещи» (1984—1987), это «Цветы на огороде» и «Забытый секс».

В 1989 году (ещё до выхода альбома) группа «Звуки Му» дала концерт «Транснадёжность Live» в ДК Ленсовета.

Альбом переиздавался на CD в 1994 году, на лейблах «Отделение Мамонов» и Moroz Records.

Критика 

Наконец-то миф о том, что ЗВУКИ МУ - сугубо концертная группа, развеян. Жаль, правда, что посмертно.

Альбом состоит из девяти звуковых дорожек с сильным психоделическим зарядом, отличающихся превосходным саундом (звукооператор Антон Марчук - отличная работа!). Сам Мамонов создает вереницу незабываемых образов: суицидно-фатальный "Турист", эпатирующий "Нестрашный Му", мрачный представитель "дна" из "Люси"... В общем, круто! Как и должно было быть для "прощального салюта" этой команды.

На «Транснадежности» возникшая уже в эпоху «Крыма» изощренность стала сочетаться с холодной жесткостью, превращавшей артистизм концепции, образно выражаясь, в эдакий застывший оскал. Полнокровный выброс брутального иррационализма прорастал хмурой интеллектуальной рефлексией. Это обернулось ощущением некоторой вымученности, но здесь сыграли свою роль и субъективные факторы записи, осуществленной значительно позже, летом 1990 года, когда пресловутый классический состав по сути уже распался – и данным релизом, в общем-то, прощался с жизнью.

Список композиций 
Слова и музыка всех песен написаны Петром Мамоновым.

Участники записи 
 Пётр Мамонов — голос, акустическая гитара
 Александр Липницкий — бас-гитара
 Алексей Бортничук — гитара
 Павел Хотин — клавишные, бэк-вокал
 Алексей Павлов — ударные
 Антон Марчук — звукорежиссёр
 Андрей Пастернак — инженер звукозаписи
 Юрий Родин — художник, автор обложки альбома

Примечания

Ссылки 

 Транснадёжность на Discogs

Альбомы психоделического рока
Альбомы группы «Звуки Му»